Een afkorting voor:
Onbemand luchtvaartuig
Onze Lieve Vrouw: Maria (moeder van Jezus)